Le ministère de l'Agriculture peut désigner :
 Algérie: ministère de l'Agriculture
 Allemagne : ministère fédéral de l'Agriculture
 Azerbaïdjan : ministère de l'Agriculture
 Burkina Faso : ministère de l'Agriculture
 Colombie : ministère de l'Agriculture et du Développement rural
 République démocratique du Congo : ministère de l'Agriculture
 Côte d'Ivoire : ministère de l'Agriculture
 Danemark : ministère de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Pêche
 Espagne : 
 ministère de l'Agriculture jusqu'en 2008. 
 ministère de l'Agriculture et de l'Environnement depuis 2008. 
 France : ministère de l'Agriculture 
 Grèce :  ministère de l'Agriculture
 Guinée : ministère de l'Agriculture
 Indonésie : ministère de l'Agriculture
 Japon : ministère de l'Agriculture, des Forêts et de la Pêche
 Maroc : ministère de l’Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts depuis le 5 avril 2017.
 Mexique : secrétariat de l'Agriculture, du Bétail, du Développement rural, de la Pêche et de l'Alimentation
 Niger : ministère de l'Agriculture
 Norvège : ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation
 Nouvelle-Zélande : Ministry of Agriculture and Forestry
 Portugal : ministère de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche
 Québec : ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation
 Roumanie : ministère de l'Agriculture et du développement rural
 Royaume-Uni : département de l'Environnement, de l'Alimentation et des Affaires rurales
 Russie : ministère de l'Agriculture 
 Serbie : ministère de l'Agriculture
 Tchéquie : ministère de l'Agriculture
 Tunisie : ministère de l'Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche

Voir aussi 
Département de l'Agriculture